Georgien debuterade i 2007 med Mariam Romelasjvili, som slutade på en fjärde plats. Sedan debuten har Georgien deltagit i varje års upplaga av tävlingen. 2008 vann Georgien tävlingen med gruppen Bzikebi, som sjöng låten "Bzz..". Georgien vann tävlingen för andra gången år 2011, genom gruppen Candy med låten "Candy Music", och 2016 knep Mariam Mamadasjvili förstaplatsen med låten "Mzeo", och är därmed det land som hittills har vunnit tävlingen flest gånger.

Deltagare 

Länder i Junior Eurovision Song Contest
Junior Eurovision Song Contest